Стоян Чомаков може да се отнася за:

 Стоян Чомаков (1819 – 1893) – български общественик, политик и лекар, виден борец за църковна независимост;
 Стоян Петров-Чомаков (1888 – 1966) – български дипломат.